

Форт-Мід — місто, штат Флорида
 Форт-Мід — переписна місцевість, штат Меріленд
 Форт Джордж Мід, також Форт Мід — військова база армії США в окрузі Енн-Арундел, штату Меріленд.